Timo Rautiainen peut désigner:

 Timo Rautiainen (1963-), musicien finlandais ;
 Timo Rautiainen (1964-), copilote de rallye finlandais.

Voir aussi